Средневеко́вый иври́т () — историческая форма иврита, существовавшая в период IV—XIX веков. Использовался в основном в письменной
форме раввинами, учёными и поэтами. Средневековый иврит обладал многими чертами, отличавшими его от старых форм иврита — библейского и мишнаитского. Отличия имелись в грамматике, синтаксисе, структуре предложений, а также также лексике — в состав языка вошёл широкий спектр новых элементов, которые были либо основаны на более старых формах, либо заимствованы из других языков, прежде всего арамейского, греческого и латинского.

История 
Во время золотого века евреев в Испании (примерно VIII—XI века) еврейскими грамматиками была проделана большая работа по объяснению грамматики и лексики библейского иврита. Среди наиболее известных грамматиков того периода были Абульвалид Мерван ибн-Джанах (ок. 990 — ок.  1055), известный также как рабби Маринус, автор первого исчерпывающего труда по еврейской лексикографии и грамматике — «Kitab al-Tankich» («Книга исследования») и Иуда бен-Давид Хайюдж (ок. 945 — ок. 1000), приложивший к ивриту принципы арабской грамматики и выработавший новые термины, которые вошли в обиход и были приняты всеми еврейскими грамматиками. Среди еврейских поэтов этого периода были известны Дунаш бен Лабрат (920—990), основатель старой метрики в древнееврейской поэзии (по арабскому образцу), Шломо ибн Габироль (ок. 1021—1058), Иехуда Галеви (ок. 1075—1141), поэт и учёный Авраам ибн Эзра (1089 − 1164) и Моше ибн Эзра (ок. 1055 — ок. 1135), которые создали ряд новых жанров еврейской литургической поэзии — пиют. Усовершенствованный в Испании иврит позже использовался итальянскими еврейскими поэтами. Необходимость отражать в своих трудах научные и философские концепции древнегреческих и средневековых арабских авторов побудила еврейских грамматиков заимствовать терминологию, а подчас — и грамматику из этих языков или создавать эквивалентные термины с использованием корней из иврита, что привело к возникновению особого стиля философского иврита. Большой вклад в создание средневекового иврита внесла знаменитая семья еврейских переводчиков из Южной Франции Ибн-Тиббон, особенно врач и философ Самуил ибн-Тиббон (1150—1230).Значительное влияние на формирование средневекового иврита оказал Маймонид (1138—1204) — выдающийся философ и богослов-талмудист, который разработал простой стиль, основанный на мишнаитском иврите, для использования в первом полном кодексе еврейского закона — Мишне Тора.

К концу XII — началу XIII веков культурный центр средиземноморского еврейства стал смещаться из Испании в другие европейские страны. Письменный иврит, использовавшийся в северной Испании, на юге Франции и в Италии, всё больше подвергался влиянию латыни, особенно в философских сочинениях, а также различных местных языков (провансальский, итальянский и т. д.). Появлялись словари иврита, одним из первых был словарь Моисея бен Шломо из Салерно (умер в конце XIII века). В этом словаре разъяснялся ряд терминов из комментария бен Шломо к основному философскому труду Маймонида — «Путеводитель растерянных». Кроме того, эти комментарии Моисея из Салерно к труду Маймонида также содержат переводы итальянских технических терминов, что приводило их в противоречие с итальянской схоластикой XIII века. Ряд словарей был составлен еврейскими учёными, входившими в круг общения выдающегося итальянского мыслителя Джованни Пико делла Мирандола. Средневековый иврит также использовался в качестве средства общения между евреями из разных стран, особенно в международной торговле.

Большое количество документов на средневековом иврите сохранилось в Каирской генизе — крупнейшем архиве средневекового еврейства, сохранившемся в генизе синагоги города Фустат (ныне в городской черте Каира). Библиотека Манчестерского университета, в распоряжении которого находятся 11 000 документов каирской генизы, в настоящее время реализует проект их перевода в электронную форму и создания интернет-библиотеки каирской генизы.

Примечания

Литература 
 Philippe Bobichon, Controverse judéo-chrétienne en Ashkenaz (XIIIe s.). Florilèges polémiques : hébreu, latin, ancien français. Édition, traduction, commentaires, Bibliothèque de l’EPHE-SR, n°173, Paris, 2015 
Giulio Busi, L’enigma dell’ebraico nel rinascimento, Torino, Aragno, 2007, ISBN 978-88-8419-292-7
 Giorgio Pavesi, Leone De' Sommi Hebreo e il teatro della modernità, Asola (MN), Gilgamesh Edizioni, 2015, ISBN 978-88-6867-085-6
 Giuseppe Veltri, Il rinascimento nel pensiero ebraico, Torino, Paideia, 2020, ISBN 978-88-3940-950-8
 T. Carmi (edited and translated by), The Penguin Book of Hebrew Verse, 1981, Viking Press and Penguin Books (USA), Allen Lane and Penguin Books (UK), ISBN 0-14-042197-1

История иврита
Средневековые языки